Greco puede referirse a:
 Greco; en la mitología griega, hijo de Pandora II y Zeus que daría nombre a la tribu helénica de los griegos.
 El Greco, pintor, escultor y arquitecto hispano-griego.
 Greco (o trebbiano), una variedad italiana de uva de orígenes antiguos.
 GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado), división del Cuerpo Nacional de Policía (España) especializada en la lucha contra el crimen organizado.
 Greco (Grupo de Estados contra la Corrupción), comité del Consejo de Europa contra la corrupción.

Enlaces externos